Als Rover 3500 wurden verschiedene Modelle von Rover bezeichnet:
Rover P5
Rover P6
Rover SD1